LUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lusikisiki (Sudafrica)